Edward Stone kan syfta på bland andra:

* Edward Stone (1702–1768), engelsk präst och naturforskare
 Edward C. Stone (född 1936), amerikansk fysiker och astronom
 Edward Durrell Stone (1902–1978), amerikansk arkitekt
 Edward James Stone (1831–1897), brittisk astronom